Bailli steht für:

 Bailli, französische Bezeichnung für einen Vogt
 Bailli, feudaler Beamter im Frankreich des Ancien Régime, siehe Bailliage und Sénéchaussée
 Bailli, Regent im Kreuzfahrer-Königreich Jerusalem, siehe Beamte des Königreichs Jerusalem #Bailli
 Bailli, Leiter der Ballei eines Ritterordens

Siehe auch:
 Bailiff, Funktion im Common Law
 Bailò, venezianischer Vertreter in Konstantinopel
 Bailly
 Baillie
 Baily
 Bailey